Новое Заполье —  деревня в Дедовичском районе Псковской области, Шелонская волость.
 Новое Заполье — полностью сожжённая немецкими оккупантами деревня на территории современного Нестановичского сельсовета Логойского района Минской области Белоруссии.

См. также:
 Заполье